Грабовик може бити:

 Грабовик (Рудо), насељено мјесто у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Грабовик (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Грабовик (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ